Влади́мир Никола́евич Соколо́в:
 Соколов, Владимир Николаевич (1896—1939) — советский военачальник, комкор.
 Соколов, Владимир Николаевич (1928—1997) — русский советский поэт, эссеист и переводчик.
 Соколов Владимир Николаевич (1934—2015) — ленинградский архитектор-градостроитель.
 Соколов, Владимир Николаевич (род. 1940) — советский и российский художник декоративно-прикладного искусства.
 Примечания